Третото издание на Купата на панаирните градове се провежда за първи път в рамките на един сезон – 1960/61 г. Отново повечето градове са представяни от местни клубове, а не от сборни отбори

Първи кръг 

1 Лозана се отказва от участие.

Трета среща

Четвъртфинал

Трета среща

Полуфинал

Трета среща

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1960/61
 Купа на носителите на купи 1960/61

Външни препратки 
 Детайли за срещите в rsssf.com

Купа на панаирните градове